11571 Daens
 titolo originale del film Padre Daens